Иван Кошкин:
 Кошкин, Иван Алексеевич (1895—1980) — экономист и демограф.
 Кошкин, Иван Иванович (ум. после 1470) — московский боярин, старший сын боярина Ивана Фёдоровича Кошкина.
 Кошкин, Иван Фёдорович (ум. после 1425) — московский боярин и казначей, один из прямых предков династии Романовых.